Пунгарабато () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро. Население 36 тысяч человек.

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Герреро
Города Герреро